tati o tat, llengua iraniana variant del persa, parlada al Daguestan i l'Azerbaidjan.
 tatso poble tat, una de les ètnies del Daguestan i l'Azerbaidjan, descendents de perses.